Дэвид Сайдлер (; род. 1937, Лондон, Великобритания) — британо-американский , лауреат премий «Оскар» и BAFTA за лучший оригинальный сценарий для фильма «Король говорит!» (2010).

Биография 
Дэвид Сайдлер родился и провел раннее детство в Лондоне. Его родители — евреи, являлись частью среднего класса столицы. Его отец Бернард — брокер, занимался мехом, также имел офис в Нью-Йорке. Когда Лондон подвергся налетам авиации фашистской Германии, семья перебралась в Лингфилд, Суррей.

Чуть позднее они отправились в Америку, их корабль входил в состав конвоя из трёх судов, одно из которых, перевозившее итальянских военнопленных, было потоплено немецкой подлодкой. Эта опасная поездка стала причиной заикания Дэвида, которым он страдал до трёхлетнего возраста. Его родственники, оставшиеся в Европе, погибли в Холокосте.

Фильмография 
Избранные труды:

Награды и номинации 
 Премия «Оскар» за лучший оригинальный сценарий (2011 год)
 Премия BAFTA за лучший оригинальный сценарий (2011 год)

Примечания 

Лауреаты премии BAFTA
Лауреаты премии «Спутник»
Лауреаты Премии британского независимого кино за лучший сценарий
Выпускники Средней школы Грейт-Нек-Норт